Andrew Poturalski (né le  à Williamsville, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009, il commence sa carrière avec les RoughRiders de Cedar Rapids dans la USHL. Il passe professionnel avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine de hockey en 2015.
Il remporte la Coupe Calder 2019 avec les Checkers et 2022 avec les Wolves de Chicago.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2011-2012 || Sabres junior de Buffalo || LHJO ||33 ||16 ||22 ||38 ||32 ||8 ||5 ||2 ||7 ||4
|- 
|2011-2012 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL ||2 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 							
|2012-2013 || RoughRiders de Cedar Rapids || USHL ||53 ||12 ||21 ||33 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 ||RoughRiders de Cedar Rapids  || USHL ||60 ||27 ||37 ||64 ||28 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2014-2015 || Wildcats du New Hampshire || HE ||40 ||14 ||15 ||29 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Wildcats du New Hampshire || HE ||37 ||22 ||30 ||52 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH ||16 ||2 ||3 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || CHeckers de Charlotte || LAH ||74 ||19 ||33 ||52 ||34 ||5 ||0 ||0 ||0 ||5
|-
|2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH ||76 ||22 ||27 ||49 ||24 ||8 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH ||72 ||23 ||47 ||70 ||34 ||18 ||12 ||11 ||23 ||12
|-
| 2019-2020 || Gulls de San Diego || LAH ||17 ||2 ||5 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego || LAH ||44 || 9 ||34 ||43 ||10 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2021-2022 || Wolves de Chicago || LAH ||71 ||28 ||73 ||101 ||36 ||18 ||8 ||15 ||23 ||26
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline || LNH ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|4 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinctions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Checkers de Charlotte en 2018-2019.
 Il est nommé meilleur buteur des séries éliminatoires avec 12 buts en 2018-2019.
 Il est nommé meilleur pointeur des séries éliminatoires avec 23 points en 2018-2019.
 Il remporte le trophée Jack-A.-Butterfield (joueur de la LAH le plus utile en séries éliminatoires) en 2018-2019.
 Il est nommé dans la Deuxième équipe d'étoiles en 2018-2019.

Références 

Naissance en janvier 1994
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Firebirds de Coachella Valley